Влади́мир Ма́ркин:
 Маркин, Владимир Владимирович (род. 1979) — российский художник и ювелир.
 Маркин, Владимир Григорьевич (1940—1981) — советский футболист, хоккеист; тренер.
 Маркин, Владимир Иванович (1956—2021) — руководитель пресс-службы Следственного комитета РФ (2007—2016), генерал-майор юстиции.
 Маркин, Владимир Ильич (род. 1958) — российский философ.
 Маркин, Владимир Николаевич (род. 1959) — российский автор и исполнитель песен, телеведущий, предприниматель.
 Маркин, Владимир Степанович (род. 1954) — российский предприниматель, Президент ОМК.